De 10 kilometer open water voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op 10 augustus. Olympisch kampioen in 2008 was Maarten van der Weijden uit Nederland.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen open water